Alarmismo é a produção de boatos ou notícias alarmantes dispensáveis. O termo é geralmente usado para aumentar os alertas.

Notícias alarmistas
Os itens listados abaixo mostram algumas áreas em que alertas foram denominados de alarmistas. A inclusão nesta lista não implica que os alertas são inúteis, mas apenas que algumas pessoas os consideraram inúteis.

 Emissão de alertas sobre idéias potencialmente destrutivas neste século.

Ver também
 Clube de Roma

Ligações externas
 -Panic Watch - Listas e blogs sobre pânico na mídia, epidemias de saúde, paranóias e teorias da conspiração.

Futurologia
!Mais Teoria da História na Wiki (Mulheres)
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)